maska (dvorska parada), vrste dvorske parade, preteča opere
 The Mask, horor strip izdavačke kuće Dark Horse
 Medicinska maska, naprava za disanje
 Zaštitna maska
 Podvodna maska, dio ronilačke opreme
 Posmrtna maska, gipsani odljev pokojnikova lica
 Maska (kozmetika), gusta smjesa za stezanje pora lica
 Maska (mikroelektronika), slika struktura nekog integriranog kruga koje će u procesu njegove proizvodnje fotolitografskim postupkom prenijeti na poluvodički wafer

U filmskoj umjetnosti:
 Maska (1985), drama Petera Bogdanovicha iz 1985. godine s Cher u glavnoj ulozi
 Maska (1994), komedija iz 1994. godine, temeljene na istoimenom stripu.